Kimmo Samuel Timonen, finski hokejist, * 18. marec 1975, Kuopio, Finska.

Timonen je kariero začel v klubu iz rojstnega mesta KalPa Kuopio v finski ligi, kjer je igral še za kluba TPS Turku in HIFK Helsinki. V sezonah 1994/95 in 1997/98 je osvojil naslov finskega državnega prvaka, v sezonah 1996/97 in 1995/96 pa podprvaka. Leta 1993 je bil kot skupno 250. izbran na NHL naboru s strani kluba Los Angeles Kings, za katerega ni nikoli zaigral. V ligi NHL, kjer je igral za klube Nashville Predators, Philadelphia Flyers in Chicago Blackhawks, je odigral 1108 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 117 golov in 454 podaj, ter 105 tekem končnice, na katerih je dosegel štiri gole in 31 podaj. Osem sezon je odigral za Nashville in sedem za Philadelphio, v svoji zadnji sezoni pred upokojitvijo je prestopil v Chicago in z njim osvojil Stanleyjev pokal. V letih 2003, 2006 in 2012 je nastopil na Tekmi zvezd lige NHL.

Za finsko reprezentanco je nastopil na petih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil eno srebrno in tri bronaste medalje, in sedmih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil tri srebrne medalje. Na olimpijskih igrah je odigral trideset tekem ter dosegel tri gole in deset podaj, na svetovnih prvenstvih pa 59 tekem ter deset golov in enaindvajset podaj.

Leta 2018 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| KalPa Kuopio
| Finska ml. liga
| 90/91
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska liga
| 91/92
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska ml. liga
| 91/92
|
| 19
| 3
| 7
| 10
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska ml. 2. liga
| 91/92
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 92
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska liga
| 92/93
|
| 33
| 0
| 2
| 2
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska ml. 2. liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 3
| 11
| 14
|
| 8
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 93
|
| 7
| 2
| 0
| 2
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 2
| 2
| 4
| +8
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska liga
| 93/94
|
| 46
| 6
| 7
| 13
| -12
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska ml. 2. liga
| 93/94
|
| 1
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|
| 4
| 2
| 6
| 8
| +9
| 0
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 94
|
| 7
| 3
| 3
| 6
| +6
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 94/95
|
| 45
| 3
| 4
| 7
| +7
| 10
|
| 13
| 0
| 1
| 1
| 0
| 6
|-
| TPS Turku
| Finska ml. liga
| 94/95
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 95
|
| 7
| 2
| 6
| 8
| +8
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 95/96
|
| 48
| 3
| 21
| 24
| +29
| 22
|
| 9
| 1
| 2
| 3
| -4
| 12
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| TPS Turku
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| +5
| 27
|
| 4
| 1
| 0
| 1
| +6
| 2
|-
| TPS Turku
| Finska liga
| 96/97
|
| 50
| 10
| 14
| 24
| +32
| 18
|
| 12
| 2
| 7
| 9
| +5
| 8
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 97/98
|
| 45
| 10
| 15
| 25
| +12
| 24
|
| 9
| 3
| 4
| 7
| +8
| 8
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 98
|
| 10
| 2
| 6
| 8
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 98/99
|
| 50
| 4
| 8
| 12
| -4
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Milwaukee Admirals
| IHL
| 98/99
|
| 29
| 2
| 13
| 15
| 0
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 99
|
| 12
| 1
| 4
| 5
| +7
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 99/00
|
| 51
| 8
| 25
| 33
| -5
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 00/01
|
| 82
| 12
| 13
| 25
| -6
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 2
| 2
| 4
| +7
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 01/02
|
| 82
| 13
| 29
| 42
| +2
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 1
| 2
| 3
| -3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 02/03
|
| 71
| 6
| 34
| 40
| -3
| 46
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 7
| 2
| 5
| 7
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 03/04
|
| 77
| 12
| 32
| 44
| -7
| 52
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -3
| 10
|-
| Finska
| Svetovni pokal
| 04
|
| 6
| 1
| 5
| 6
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 04/05
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 04/05
|
| 10
| 5
| 3
| 8
| +9
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KalPa Kuopio
| Finska 2. liga
| 04/05
|
| 12
| 4
| 13
| 17
| +14
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 05/06
|
| 79
| 11
| 39
| 50
| -3
| 74
|
| 5
| 1
| 3
| 4
| 0
| 4
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 1
| 4
| 5
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nashville Predators
| NHL
| 06/07
|
| 80
| 13
| 42
| 55
| +20
| 42
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| -1
| 4
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 07/08
|
| 80
| 8
| 36
| 44
| 0
| 50
|
| 13
| 0
| 6
| 6
| +3
| 8
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 08/09
|
| 77
| 3
| 40
| 43
| +19
| 54
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| -3
| 12
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 09/10
|
| 82
| 6
| 33
| 38
| -2
| 50
|
| 23
| 1
| 10
| 11
| +6
| 22
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 10
|
| 6
| 2
| 2
| 4
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 10/11
|
| 82
| 6
| 31
| 37
| +11
| 36
|
| 11
| 1
| 5
| 6
| +3
| 14
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 11/12
|
| 76
| 4
| 39
| 43
| +8
| 46
|
| 11
| 1
| 3
| 4
| +1
| 23
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 12/13
|
| 45
| 5
| 24
| 29
| +3
| 36
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 13/14
|
| 77
| 6
| 29
| 35
| +5
| 32
|
| 7
| 0
| 1
| 1
| -2
| 4
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 14
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| +4
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Chicago Blackhawks
| NHL
| 14/15
|
| 16
| 0
| 0
| 0
| -3
| 2
|
| 18
| 0
| 0
| 0
| +1
| 10
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1590
| bgcolor="#7FFF00" | 189
| bgcolor="#7FFF00" | 603
| bgcolor="#7FFF00" | 791
| bgcolor="#7FFF00" | +172
| bgcolor="#7FFF00" | 916
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 179
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 65
| bgcolor="#7FFF00" | 85
| bgcolor="#7FFF00" | +29
| bgcolor="#7FFF00" | 157
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 

 
 
 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2010
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Los Angeles Kings)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti KalPa Kuopio
Hokejisti TPS Turku
Hokejisti HIFK Helsinki
Hokejisti Nashville Predators
Hokejisti Milwaukee Admirals
Hokejisti HC Lugano
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Chicago Blackhawks
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih